Ampuero puede referirse a:

Localidades, regiones y divisiones administrativas 
 Ampuero, localidad y municipio de Cantabria, España;

Empresas 
 Ampuero, centro mexicano de maquilado de frutas.

Personas 
 Álvaro Ampuero, futbolista peruano;
 Fernando Ampuero, periodista y escritor peruano;
 Isabel Ampuero de Alderete, primera esposa del escritor español Lope de Vega;
 Jorge Ampuero, futbolista chileno;
 Rafael Ampuero, dibujante y pintor chileno;
 Raúl Ampuero, abogado y político chileno;
 Roberto Ampuero, escritor chileno;